Interval (glazbena teorija)
Interval (matematika)
Interval (topografija)